Stefan Lech Sokołowski (1904-1940) – polski matematyk, taternik i porucznik Wojska Polskiego
 Stefan Sokołowski (pułkownik) (1925-2002) – żołnierz Gwardii Ludowej i Armii Ludowej, oficer SB